Біляїв Володимир Іванович (1925—2006) — український письменник і журналіст, громадсько-політичний та культурний діяч, член-кор. УВАН в США (1984).

Див. також 
 Бєляєв
 Біляєв